IJzeren loonwet, een economische theorie
 Loonnormwet of loonwet, een Belgische wet uit 1996